Кес Пауэ (; родился 3 ноября 1977 года, Дронтен, провинция Флеволанд) — нидерландский футбольный вратарь, завершивший игровую карьеру. Бо́льшую часть карьеры провёл в «Твенте», в котором числился резервным голкипером, выступал также за команды «Камбюр», «АДО Ден Хааг» и «Эксельсиор».

В Эредивизи дебютировал 21 апреля 1996 года в матче против «Херенвена», завершившимся домашним поражением «Твенте» со счётом 0:1. В конце августа 2011 года подписал однолетний контракт с клубом НЕК, за который он не провел не одного матча в сезоне 2011/12. В марте 2012 года было объявлено, что клуб не будет продлевать контракт с Пауэ.

Статистика выступлений

Личная жизнь 
Старший брат Кеса — Патрик Пауэ, также был футболист, выступал за сборную Нидерландов и за команды ПСВ, «Де Графсхап», «Фортуна», «Фейеноорд» и др.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистка на сайте Voetbal International 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам